Kensington is de naam van meerdere plaatsen, waaronder:
 in het Verenigd Koninkrijk:
 Kensington (Londen), een wijk van West-Londen
 Kensington (Liverpool), een wijk van Liverpool
 in de Verenigde Staten:
 Kensington (Californië)
 Kensington (Connecticut)
 Kensington (Kansas)
 Kensington (Maryland)
 Kensington (Minnesota)
 Kensington (New Hampshire)
 Kensington (New York)
 in Australië:
 Kensington (Nieuw-Zuid-Wales), een voorstad van Sydney
 Kensington (Victoria), een suburb van Melbourne
 in Canada:
 Kensington (Prins Edwardeiland)

Kensington is tevens de naam van:
 Kensington (band), een Nederlandse rockband.
 Kensington (ep), de debuut-ep van deze band.

Overige
 Kensington-beveiliging, soort slotbeveiliging van laptops enz.